Coppa KOVO 2015 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa KOVO 2015 – torneo di pallavolo maschile